RBC puede referirse a:

 Royal Bank of Canada, la primera entidad bancaria en ese país (fundado en 1864).

 RBC son también las siglas en inglés de Red Blood Cells: literalmente "células sanguíneas rojas", aunque lo correcto y a la vez más común es llamarlas eritrocitos.

 RBC Televisión, emisora peruana de televisión de propiedad de la empresa Red Bicolor de Comunicaciones.

 RBC Radio radioemisora peruana propiedad de Ricardo Belmont Cassinelli.

 Ryukyu Broadcasting (en), una emisora de televisión en Okinawa, Japón.